Asso kan som auktorsförkortning betyda:

 Ignacio Jordán Claudio de Asso y del Rio
 Ignacio Jordán de Asso y del Rio

Robotskapade auktorsförkortningar